

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Skrajnia – część wsi Barcice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Skrajnia – część wsi Przysietnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Skrajnia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów

Zobacz też 
 Skrajnia Blizanowska
 skrajnia drogowa
 skrajnia kolejowa
 gabaryt